Шэ может означать:
 Шэ () — народ в Китае.
 Шэ — один из языков народа шэ, относится к языкам мяо-яо.
 Шэ — 23-я буква турецкого алфавита.
 Шэ (фамилия)